«Волк» () — романтический фильм ужасов 1994 года режиссёра Майка Николса. Премьера фильма состоялась 17 июня 1994 года.

Сюжет 
Редактор крупного издательства Уилл Рэнделл с возрастом теряет свою деловую хватку. А за его спиной зреет заговор, во главе которого стоит протеже Рэнделла, молодой и преуспевающий Стюарт Суинтон. Но однажды с Уиллом Рэнделлом случается происшествие, кардинально меняющее ситуацию — по дороге домой на машине он сбивает волка. Потрясённый, Уилл выходит из машины, желая проверить состояние животного. Волк выглядит мёртвым, но внезапно сильно до крови кусает приблизившегося Уилла и убегает. Собравшись обратиться к врачу, Уилл замечает, что рана уже зажила и на месте укуса активно пробиваются волосы, подозрительно напоминающие звериную шерсть.

Начиная с этого момента, Уилл замечает в себе некоторые невероятные странности: необычайно обостряются зрение, слух и обоняние, просыпаются поистине звериные решительность и чутьё. Поначалу Рэнделл находит это примечательным, но вскоре неуклонно продолжающиеся метаморфозы начинают его серьёзно тревожить. В городе происходят ночные нападения на людей, отличающиеся звериной жестокостью. В одну из ночей убита жена Уилла. Последний попадает под подозрение ведущих расследование детективов. Сам Уилл уже сомневается в собственной невиновности. Но оказывается, что это дело рук Стюарта, который начинает преследовать Уилла, чтобы жестоко отомстить ему за то, что он сильно укусил его в тот момент, когда он признался ему, что завёл с женой роман, и подарил ему такие же метаморфозы, что и у него самого, а ещё помочился ему на ботинки.

В ролях 
 Джек Николсон — Уилл Рэнделл
 Мишель Пфайффер — Лора, дочь Рэймонда Элдена
 Джеймс Спейдер — Стюарт Суинтон
 Кейт Неллиган — Шарлотта, жена Уилла Рэнделла
 Ричард Дженкинс — детектив Карл Бриджер
 Кристофер Пламмер — Рэймонд Элден, владелец издательства
 Айлин Эткинс — Мэри
 Дэвид Хайд Пирс — Рой
 Ом Пури — доктор Виджав Ализеяс
 Рон Рифкин — доктор Ральф
 Брайан Маркинсон — детектив Уэйд
 Дэвид Швиммер — полицейский в зоопарке

Саундтрек 
В 1994 году отдельным CD-изданием вышел саундтрек к фильму, состоящий из 20 композиций, созданных композитором фильма Эннио Морриконе.

Список композиций 
 Wolf and love — 3:32
 The Barn — 1:59
 The Dream and the Dear — 9:15
 The Moon — 5:28
 Laura Goes to Join Wolf — 2:20
 Laura and Wolf United — 1:24
 First Transition — 1:28
 The Howl and the City — 3:21
 Animals and Encounters — 4:37
 Laura Transformed — 3:36
 Wolf — 2:48
 Second Transition — 1:17
 Wills Final Goodby — 1:31
 Chase — 5:44
 Confirmed Doubts — 3:41
 The Talisman — 3:27
 Third Transition — 0:57
 A Shock for Laura — 2:43
 Laura and Will — 2:26
 Laura — 2:37

Примечания

Ссылки 

Романтические фильмы ужасов
Фильмы США 1994 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1994 года
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы об оборотнях
Фильмы по сценарию Эннио Морриконе
Фильмы, снятые в Вермонте
Фильмы, снятые в Лос-Анджелесе
Фильмы, снятые в Нью-Йорке
Фильмы Columbia Pictures